Rzeki w Rosji:
 Bolszaja (dopływ Pregoły) – rzeka w obwodzie kaliningradzkim
 Bolszaja (dopływ Kalitwy) – rzeka w obwodzie rostowskim
 Bolszaja (lewy dopływ Jeniseju) – rzeka we wschodniej części Syberii
 Bolszaja (prawy dopływ Jeniseju) – rzeka we wschodniej części Syberii
 Bolszaja (Sachalin) – rzeka na wyspie Sachalin
 Bolszaja (dopływ Kielmraku) – rzeka w środkowej Kamczatce
 Bolszaja (zlewisko Morza Ochockiego) – rzeka we wschodniej Kamczatce
 Bolszaja (zlewisko Oceanu Spokojnego) – rzeka w południowo-zachodniej Kamczatce